Bekolo ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Bekolo (* 1966), kamerunischer Filmregisseur
 Pascal Bekolo Bekolo (* 1948), unter dem Pseudonym Pabé Mongo kamerunischer Schriftsteller